Miejscowości w USA:
 Nashville – stolica stanu Tennessee, położone nad rzeką Cumberland
 Nashville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Nashville – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Berrien
 Nashville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Nashville – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Brown
 Nashville – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Kingman
 Nashville – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Barry
 Nashville – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash
 Nashville – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Holmes
 Nashville – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
Gminy w USA:
 Nashville (ang. Nashville Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Howard
 Nashville (ang. Nashville Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Nashville (ang. Nashville Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Martin
 Nashville (ang. Nashville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Barton
 Nashville (ang. Nashville Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Nash
 Nashville (ang. Nashville Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Forest
Film:
 Nashville – film Altmana z 1975 roku
 Nashville – serial telewizyjny emitowany od 2012 roku